Goethefelsen ist die Bezeichnung von

Goethefelsen (Bodetal), Felsformation im Bodetal im Harz in Sachsen-Anhalt
Goethefelsen (Elgersburg), Felsen am Körnbach bei Elgersburg in Thüringen
Goethefelsen (Herrgottsberg), Felsen am Herrgottsberg in Hessen
Goethefelsen (Luisenburg-Felsenlabyrinth), Felsen im Luisenburg-Felsenlabyrinth bei Wunsiedel in Bayern
Goethefelsen (Ochsenkopf), Geotop im Bischofsgrüner Forst am Ochsenkopf in Bayern
Goethefelsen (Rommersreuth), Felsen bei Rommersreuth in Tschechien